Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Metalac Sisak, i time se plasirao u viši rang. Iz 1. ŽNL Sisačko-moslavačke je u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku ispao NK Slavonac Lipovljani.

Tablica

Izvori 

 NK Sokol Velika Ludina: Seniori 2005/06 1. ŽNL

2005-06
sisačko-moslavačka-1